

Новий Путь — село, Каркаралінський район, Карагандинська область

Новий Путь — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Новий Путь — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Новий Путь — село, Шипуновський район, Алтайський край
 Новий Путь — село, Ярський район, Удмуртія

Див. також 
 Новий Шлях